Васи́лий Васи́льевич Ивано́в:
 Иванов, Василий Васильевич (1846—1919) — баптистский пресвитер, журналист, узник совести.
 Иванов, Василий Васильевич (1920—?) — бригадир вальцовщиков Ленинградского сталепрокатного завода, Герой Социалистического Труда (1966).
 Иванов, Василий Васильевич (1926—2012) — советский и украинский архитектор.
 Иванов, Василий Васильевич (Иванов-Тот; 1952—2019) — российский литературовед-достоевист, писатель, профессор КарГПА и ПетрГУ.
 Иванов, Василий Васильевич — председатель Законодательного Собрания Ленинградской области (1996—1998).